Leopold Stanisław Kronenberg (1812-1878) – polski bankier, inwestor i finansista żydowskiego pochodzenia, jeden z przywódców „białych” przed powstaniem styczniowym.
 Stanisław Leopold Kronenberg (1846-1894) – polski przemysłowiec i finansista żydowskiego pochodzenia, syn Leopolda Stanisława.
 Leopold Julian Kronenberg (1849-1937) – polski finansista, bankier i działacz gospodarczy żydowskiego pochodzenia, syn Leopolda Stanisława.
 Leopold Dominik Kronenberg (1890-1929) – polski działacz oświatowy i polityczny, publicysta, esperantysta, syn Michała.
 Leopold Jan Kronenberg (1891-1971) – polski przemysłowiec i finansista żydowskiego pochodzenia, syn Leopolda Juliana